Germī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Germī (kommunhuvudort i Iran), Ardabil, 
 Shahrestān-e Germī, kommun, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar